Wasp eller WASP kan syfta på:

Medier
 Wasp (magasin) – ett satiriskt magasin från 1800-talets San Francisco
 W.A.S.P. – nordamerikanskt hårdrocksband
Wasp (seriefigur) – en seriehjältinna i Marvels Universum

Teknik
 Wasp (stridsflygplan) – brittisk stridsflygplanstyp använt under andra världskriget
 Pratt & Whitney Wasp – motor tillverkad av Pratt & Whitney under andra världskriget
 EDP Wasp – brittisk synthesiser
 Wasp-klass – amfibiefartygsklass
 USS Wasp – flera fartyg med namnet USS Wasp

Natur och vetenskap
 WASP (sociologi) – nordamerikansk sociologisk term som härleds ur akronymen för White Anglo-Saxon Protestant. 
 WASP-xx - beteckning av stjärnor undersökta inom Wide Angle Search for Planets
WASP:  Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program forskningsprogram i Sverige inom AI